Арту́р — чоловіче ім'я кельтського походження. Має, також, інші значення:

Артур — округ (графство) у штаті Небраска
 Артур — місто, штат Айова
 Артур — місто, штат Північна Дакота
 Артур — місто, штат Вісконсин
 Артур — селище, штат Іллінойс
 Артур — селище, штат Небраска
  — тауншип в окрузі Канейбек, Міннесота
  — тауншип в окрузі Траверс, Міннесота

Інше 
  — державний цивільний аеропорт, розташований неподалік від центрального ділового району міста Артур (Північна Дакота), США.
 Артур — річка в північно-західній частині Тасманії (Австралія).
  — поселення в Онтаріо, Канада.
 Артур — річка в Національному парку Фіордланд, Нова Зеландія.